

Cinema 
 Un incurabile romantico (Lovesick) – film del 1983 diretto da Marshall Brickman
 Lovesick – film del 2014 diretto da Luke Matheny
 Lovesick – film del 2016 diretto da Tyson Caron

Musica 
 Lovesick – brano di Elton John del 1978, dal singolo Song for Guy
 Lovesick – singolo di Emily Osment del 2011
 Lovesick – singolo dei Maroon 5 del 2021
 Lovesick – album di Tredici Pietro e Lil Busso del 2022

Televisione 
 Lovesick – serie televisiva del 2014